Feels (sensazioni) si può riferire a:
 Feels, un album degli Animal Collective del 2005
 Feels, un singolo di Calvin Harris in collaborazione con Katy Perry, Pharrell Williams e Big Sean del 2017